

Persone
 Belgrado Pedrini (1913-1979) – partigiano, anarchico, scrittore e poeta italiano
 Egidio Pedrini (1944) – politico italiano
 Filippo Pedrini (1763-1856) – pittore italiano
 Marco Pedrini (1958-1986) – alpinista svizzero
 Maria Pedrini (1910-1981) – soprano italiano
 Omar Pedrini (1967) – cantautore, chitarrista e docente italiano
 Riccardo Pedrini, noto anche con lo pseudonimo di Wu Ming 5 (1964) – musicista e scrittore italiano
 Roberta Pedrini (1971) – regista e giornalista svizzera
 Teodorico Pedrini (1671-1746) – musicista, sacerdote e missionario italiano
 Vanni Pedrini (1980) – allenatore di calcio a 5, preparatore atletico ed ex giocatore di calcio a 5 italiano

Altro
 Teatro Maria Pedrini – teatro nel comune di Brisighella, provincia di Ravenna